Okręty US Navy o nazwie USS  "Sandoval":
 Pierwszy "Sandoval" był kanonierką. Wszedł do służby w 1898.
 Drugi "Sandoval" (APA-194) był transportowcem. Wszedł do służby w 1944.

Sandoval